Regierungsunmittelbare Stadt steht für:

 Regierungsunmittelbare Stadt (Volksrepublik China), Stadt in der Volksrepublik China, die einer Provinz gleichgestellt ist
 Regierungsunmittelbare Stadt (Republik China), Stadt in der Republik China, die einer Provinz gleichgestellt ist, siehe Verwaltungsgliederung der Republik China #regierungsunmittelbare Städte